

Населені пункти та їхні частини
 Ожеше — місто в Міколовському повіті Сілезького воєводства
 Ожеше — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Ожеше — частина міста Міколув у Міколовському повіті Сілезького воєводства

Примітки